Pednelissus ist

 lateinische Namensform der antiken Stadt Pednelissos
 Titularbistum Pednelissus, ein vom früheren Bistum dieser Stadt abgeleitetes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche